G5 (hunebed), een hunebed
 Sectie (militaire eenheid), een militaire sectie
 PowerPC G5, een processor, toegepast door Apple
 een lampvoet, zie Bipin voet
 G5 (politiek) een groep landen die samen overleg voeren en die afhankelijk van de tijd een andere groep van landen aanduidde
 de vijf grootste economieën in het midden van de jaren 1970: Frankrijk, Duitsland, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
 de vijf grootste nieuwe economieën in het midden van de jaren 2000: Brazilië, China, India, Mexico en Zuid-Afrika.
 G5 Sahel: de vijf landen van de Sahelstreek, met Frankrijk als beschermheer.
 een verkeersweg:
 G5 (China), een autosnelweg in China
 G5 (Slovenië), een nationale weg in Slovenië
 de vijf grootste voetbalclubs van België: RSC Anderlecht, Club Brugge, Royal Antwerp FC, KRC Genk en KAA Gent